Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 1954 – mecz piłkarski kończący rozgrywki Pucharu Polski 1953/1954 oraz mający na celu wyłonienie triumfatora tych rozgrywek, pomiędzy Gwardią Warszawa a Gwardią Kraków. Pierwszy mecz odbył się 25 lipca 1954 roku na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie i zakończył się on bezbramkowym remisem, w związku z czym konieczne było powtórzenie meczu, które miało miejsce 9 września 1954 roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Trofeum po raz pierwszy wywalczyła Gwardia Warszawa.

Finał

Pierwszy mecz

Powtórzony mecz

Linki zewnętrzne 
 Puchar Polski 1953/1954

1954
Gwardia Warszawa
Wisła Kraków
1954 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu